GKA steht für:
 Powiat Kartuski (Kfz-Kennzeichen), Powiat (Landkreis) in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Goroka Airport (IATA-Code), Flughafen von Goroka, Papua-Neuguinea
 Portishead Radio (Rufzeichen), ehemalige britische Küstenfunkstelle
 United States Army Parachute Team (ICAO-Code), Fallschirmsprung-Wettbewerbsteam der US-Armee
 Gebrauchswertkostenanalyse, siehe Liste von Abkürzungen (DDR)

gka steht für:
 Guya (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung